Flora FC, een voetbalclub uit Paramaribo, Suriname
 FC Flora Tallinn, een voetbalclub uit Tallinn, Estland